Альпіністський льодобур — пристрій для страхування в альпінізмі.
 Рибальський льодобур — інструмент для буріння лунок у льоді.